

Australië 
 Bird Islands (Zuid-Australië), eilandengroep in Zuid-Australië
 Bird Islands (Queensland), eilandengroep in staat Queensland

Canada 
 Bird Islands (Labrador), eilandengroep voor de kust van Labrador
 Bird Islands (Newfoundland), eilandengroep voor de kust van Newfoundland
 Bird Islands (Nunavut), eilandengroep in Nunavut

Zie ook 
 Bird Island (doorverwijspagina)